Arkenstone peut désigner:

 l'Arkenstone ou Pierre Arcane, un objet fictif dans le roman Le Hobbit de  ;
 le compositeur américain David Arkenstone ;
 la compositrice américaine Diane Arkenstone.

Homonymie de patronyme